Lüddecke oder Lueddecke ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Lüddecke (* 1939), deutscher Kommunalpolitiker und Landrat
 Dirk Lüddecke (* 1969), deutscher Politologe
 Friedrich Lüddecke (1905–1967), deutscher Journalist, Schriftsteller und Redakteur

 Ingeborg Lüddecke (1942–2013), deutsche Schriftstellerin in Plattdeutscher Sprache
 Pia Lüddecke (* 1981), deutsche Autorin, Redakteurin und Florettfechterin
 Tim Lüddecke (* 1989), deutscher Biochemiker und Zoologe
 Werner Lueddecke (1920–1996), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Werner Jörg Lüddecke (1912–1986), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Wilhelm Lüddecke (1861–1926), sächsischer Generalmajor

Siehe auch:
 Lüddecke & Co, denkmalgeschütztes Speditionsgebäude in Magdeburg in Sachsen-Anhalt
 Lüdecke